USS Enterprise kan syfta på:

USA 
När det gäller vattenfarkoster kan prefixet "USS" (betyder "United States Ship") endast lagligen tillämpas för fartyg i tjänst eller på uppdrag av och för USA:s flotta. Uttrycket har felaktigt använts av civila för att hänvisa till andra fartyg i USA:s privatkommission.

Kontinentala flottan 
Två fartyg i kontinentala flottan har burit namnet USS Enterprise.

  – det första fartyget som bar namnet var ursprungligen en ej färdigställd brittisk slup, med namnet George. Denna erövrades av amerikanarna under den amerikanska revolutionen år 1775. Fartyget döptes om till Enterprise och tjänstgjorde som en bestyckad slup.
  – det andra fartyget som bar detta namn var ett framgångsrikt piratskepp förrän hon köptes upp den 20 december 1776 för den Kontinentala flottan. Fartyget fördes av kapten Joseph Campbell, skonaren Enterprise rörde sig främst i Chesapeake Bay. Där beskyddade hon konvojer, utförde spaningsuppdrag och bevakade kusten mot brittiska räder. Det finns inte mycket nedskrivet om hennes tjänstgöring men det som finns visar på att hon antagligen återbördades till Marylands säkerhetsråd före slutet av februari 1777.

USA:s flotta 
Sex fartyg i USA:s flotta har burit namnet USS Enterprise.

  – det tredje fartyget som bar detta namn var en skonare som byggdes av Henry Spencer i Baltimore år 1799. Hon avfyrade de första skotten i Tripoliskriget mot det Tripolitanska fartyget Tripoli.
  – det fjärde fartyget som bar detta namn var även en skonare och sjösattes år 1831
  – det femte fartyget som bar detta namn var en skruvslup som sjösattes år 1877
  – det sjätte fartyget som bar detta namn var en motorbåt, som rekryterats för att tjänstgöra i det andra sjödistriktet under det första världskriget
  – det sjunde fartyget som bar detta namn var det amerikanska hangarfartyg som utmärkte sig mest under det andra världskriget. Hon såldes till Lipsette Inc. i New York där hon skrotades 13 juni 1958.
  – det åttonde fartyget som bar detta namn var världens första kärnkraftsdrivna hangarfartyg, som sjösattes år 1960 och som ännu är i aktiv tjänst (2006). Hon är planerad att tas ur bruk år 2013 och skall troligen ersättas av ett fartyg av CVN-21-klassens hangarfartyg (troligen CVN-78) Enterprise.

Star Trek 
I TV-serien Star Trek har flera rymdskepp haft namnet USS Enterprise:
  
 Enterprise (NX-01)
 
 
 
 
 
 
 USS Enterprise (NCC-1701-J)

Från licensierad Star Trek-fiktion och anmärkningsvärda olicensierade filmer:
 USS Enterprise (NCC-1701-F) (sena 2300-talet) från romanen Imzadi och Millennium-trilogin av Star Trek-romanerna.
 USS Enterprise (NCC-1701-M) Constitution-klass (2306—) ett museiskepp från Tim Russ produktion Star Trek: Of Gods and Men

Se även 
  – det första kommersiella rymdskeppet konstruerat av Virgin Galactic.